Huambo kan syfta på följande platser:

Angola 

 Huambo (provins), 
 Município Huambo, kommun, 
 Huambo, provinshuvudstad, 

Robotskapade Angolaförgreningar